Plaats in Indonesië
 Peleyan (Kapongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Peleyan (Panarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java